Fredersdorf ist der Name folgender Orte:

 Fredersdorf-Vogelsdorf, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Fredersdorf (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Fredersdorf (Zichow), Ortsteil der Gemeinde Zichow im Landkreis Uckermark, Brandenburg

Fredersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert B. Fredersdorf (1899–1971), deutscher Filmregisseur
 Hermann Fredersdorf (1924–2013), deutscher Finanzbeamter und Politiker
 Karen Fredersdorf (1892–1985), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Michael Gabriel Fredersdorf (1708–1758), Kammerdiener von König Friedrich II. von Preußen
 Walter Fredersdorf (1896–1965), deutscher Filmeditor

Siehe auch:
 Fredersdorff
 Friedersdorf
 Friedersdorff